Hans Münstermann ist der Name folgender Personen:

* Hans Münstermann (Ökonom) (1899–1986), deutscher Ökonom
 Hans Münstermann (Autor) (Lutgardus Johannes Münstermann; * 1947), niederländischer Schriftsteller
 Hans Werner Münstermann (* 1931), deutscher Eishockeyspieler